Зурија Вега () мексичка је глумица, рођена 10. јануара 1989. године у Мексико Ситију. Популарност у Србији стекла је улогом Естрељите у теленовели Море љубави.

Теленовеле

ТВ серије

Филмови

Спољашње везе 

 
 Биографија на Телевисином порталу 

Рођени 1989.
Мексичке глумице
Биографије живих особа